Limeaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Limeaceae ingår i ordningen nejlikordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Limeaceae 32 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Limeaceae